Фракту́ра ( — надлом) — поздняя разновидность готического письма, возникшая в XVII—XVIII вв. В гитлеровской Германии фрактуры использовались как элемент нацистской пропаганды. Предполагалось, что фрактуры олицетворяют основательность, серьёзность и глубину, тогда как повсеместно распространённая в то время в Европе антиква свидетельствует о лёгкости, несерьёзности и поверхностности, чуждых немецкому духу. Но в 1941 году использование фрактуры в Третьем рейхе было запрещено. Запрет был связан якобы с возможным влиянием на фрактуру евреев. Однако более убедительная теория такова: запрет был связан с тем, что жители оккупированных территорий и ввезённые в страну иностранные рабочие зачастую не могли свободно читать тексты, написанные с использованием фрактуры. Особенно трудными для восприятия были, например, строчные s, k и многие прописные. Кроме того есть мнение, что Гитлер имел предубеждение против фрактур задолго до запрета.

См. также 

 Шрифт Зюттерлина
 Готическое письмо
 Диглифия

Примечания

Ссылки 
 Фрактура (Fraktur)

Палеография
Каллиграфия
Немецкая письменность
Готическое письмо